Robert Kerr, marquès de Lothian (1636-1703), aristòcrata escocès.
 Robert Kerr (arquitecte) (1823-1904), escriptor i arquitecte escocès.
 Robert Kerr (doctor), metge i jutge canadenc.
 Robert Kerr (escriptor) (1755-1813), escriptor i naturalista escocès.
 Robert Kerr (atleta) (1882–1963), atleta canadenc, medallista olímpic.
 Robert Kerr (músic), músic i compositor estatunidenc.
 Robert John Kerr (1943-1987), unionista nord-irlandès.
 Robert P. Kerr (1892–1960), director de cinema estatunidenc.
 Robert S. Kerr (1896-1963), polític estatunidenc, governador i senador d'Oklahoma.
 Robbie Kerr (pilot), pilot anglès.
 Robbie Kerr (jugador de criquet), jugador de criquet australià.
 Bobby Kerr (empresari), empresari irlandès, CEO Insomnia Coffee.
 Bobby Kerr (futbolista), futbolista escocès.